Dominetta « Domino » « Vitali » Petacchi est le personnage féminin principal d'Opération Tonnerre, roman de James Bond écrit par Ian Fleming.

Biographie

Roman 
Née Dominetta Petacchi, cette beauté italienne étudie notamment en Angleterre au Cheltenham Ladies' College, puis au Royal Academy of Dramatic Art. Après la mort de ses parents dans un accident de train, elle est contrainte de retourner en Italie. Elle y devient actrice, sous le nom de scène de Vitali. Elle devient la maîtresse d'Emilio Largo.

Elle rencontre James Bond à Nassau. Elle lui avoue qu'elle est la sœur de Giuseppe Petacchi. Bond découvre que ce dernier a été assassiné par Largo. En mettant la jeune femme au courant du meurtre, James Bond en fait une alliée qui l'aide à contrecarrer les plans du SPECTRE.

Cinéma 
Le personnage apparait dans le film Opération Tonnerre de 1965. Elle est interprétée par l'actrice française Claudine Auger mais redoublée en version originale par Nikki Van der Zyl. Le personnage est renommé Dominique « Domino » Derval.

À la suite d'un procès concernant l'écriture du roman original, le scénariste Kevin McClory détenait également les droits d'adaptation. En 1983, il produit donc sa propre version avec Jamais plus jamais. C'est Kim Basinger qui incarne le personnage, rebaptisé Domino Petachi.

James Bond girl
Personnage de fiction italien